Гилингем:

 Гиллингем — город в графстве Дорсет
 Джиллингем — город в графстве Кент
 Джиллингем (футбольный клуб)